1871 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1871 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 806682.
 1871 км — недействвующий остановочный пункт, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 288475.